Liste de cetăți și castele din Germania